Хай-Бар:
 Хай-Бар Йотвата — заповедник на территории Южного Негева (пустыня Арава, Израиль).
 Хай-Бар Кармель — заповедник на территории горного массива Кармель в Израиле недалеко от Хайфского университета.